Die Provinz Namur () ist eine der fünf Provinzen der belgischen Region Wallonien. Sie grenzt im Westen an die Provinz Hennegau, im Norden an die Provinzen Wallonisch-Brabant und Lüttich, im Osten an die Provinz Luxemburg und im Süden an das Département Ardennes.

Sie umfasst 3666 km² mit 472.281 Einwohnern. Ihre Hauptstadt ist Namur.

Bezirke 
Die Provinz Namur ist in drei Bezirke untergliedert. Diese werden auf Französisch als  und auf Niederländisch als  bezeichnet. Manchmal wird die Bezeichnung Arrondissement auch auf Deutsch verwendet, obwohl Bezirk der amtliche Begriff ist.

Gemeinden 
In der Provinz Namur gibt es insgesamt 38 Gemeinden: (siehe Infobox für die Lage der Gemeinde in der Provinz)

Wirtschaft 
Im Vergleich mit dem Bruttoinlandsprodukt der Europäischen Union ausgedrückt in Kaufkraftstandards erreicht die Provinz im Jahr 2015 einen Index von 81 (EU-25: 100), deutlich niedriger als der belgische Durchschnitt von 119. Im Jahr 2017 betrug die Arbeitslosenquote 7,4 %.

Einzelnachweise 

Namur